Memphis je název města v americkém státě Tennessee; slovo má více významů:

 místopis
 Memphis (Alabama) – město v Alabamě
 Memphis (Florida) – obec na Floridě
 Memphis (Indiana) – obec v Indianě
 Memphis (Michigan) – město v Michiganu
 Memphis (Mississippi) – vesnice v Mississippi
 Memphis (Missouri) – město v Missouri
 Memphis (Nebraska) – vesnice v Nebrasce
 Memphis (New York) – vesnice v New Yorku
 Memphis (Texas) – město v Texasu
 jméno
 Memphis Minnie (1897–1973) – americká bluesová zpěvačka a kytaristka
 Memphis Slim (1915–1988) – americký bluesový zpěvák a klavírista
 Memphis Bleek (* 1978) – americký rapper
 Memphis Monroe (* 1985) – americká pornoherečka
 Memphis Depay (* 1994) – nizozemský fotbalista
 kultura
 „Memphis, Tennessee“ (nebo také „Memphis“) – píseň Chucka Berryho z roku 1959
 Memphis (album) – album Roye Orbisona z roku 1972
 Memphis (muzikál) – muzikál Davida Bryana a Joe DiPietra z roku 2002
 Memphis Industries – britské nezávislé hudební vydavatelství
 Memphis (hudební skupina) – česká hudební kapela
 Skupina Memphis – italská skupina umělců, která se zabývala designem a architekturou
 Live from Memphis (album, Wishbone Ash) – propagační živá nahrávka od rockové skupiny Wishbone Ash.
 sport
 Memphis Grizzlies – basketbalový tým hrající severoamerickou ligu National Basketball Association
 Memphis Open – profesionální tenisový turnaj mužů a žen

 podobné
 Memfis (Μεμφις) – řecké jméno Mennoferu, hlavního města starověkého Egypta

Externí odkazy